Кубок шейха Яссіма 2018  — 40-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 серпня 2018 року між чемпіоном Катару і володарем кубка Еміра Катару клубом Ад-Духаїль та фіналістом кубка Еміра Катару клубом Ар-Райян.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2018
Катар
Серпень 2018
2018 у катарському спорті